Chris Engen (Apple Valley, Califórnia, 25 de Outubro de 1979) é um ator estadunidense, mais conhecido por interpretar Adam Wilson em The Young and the Restless e por seus papéis recorrentes em Felicity, As If e Saints & Sinners.

Filmografia

Televisão 
 2008 The Young and the Restless como Adam Wilson
 2007 Saints & Sinners como Richard Vargas
 2006 CSI: NY como John Hayes
 2002 As If como Rob
 2001 Go Fish como Tommy Simpson
 2001 Popular como Jared
 2000 Felicity como Finn

Cinema 
 2006 Left in Darkness como Doug
 2006 Sasquatch Mountain como Chris Logan
 2004 Dirty Dancing: Havana Nights como Steph

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos